TechnoDrive.ru — российский новостной сайт, посвящённый информационным технологиям и телекоммуникациям в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Работает с марта 2001 года.

Разделы сайта 
 «Аналитика»,
 «Беспроводные технологии»,
 «Фиксированный доступ»,
 «ИТ для бизнеса»,
 «Цифровое телевидение»,
 «Сотовая связь»,
 «Роботы»,
 «Происшествия»,
 «Образование»,
 «Облачные технологии»,
 «Электротранспорт».

Руководство 

Руководитель проекта: выпускник физического факультета РГУ (ЮФУ) 1994 г. Борис Зубов.

Спецпроекты 
В 2009-2013 годах TechnoDrive.ru проводил фотоконкурсы для сотрудниц профильных предприятий (информационные технологии и телекоммуникации) под названием «ИТ-Красавица Ростова».

В октябре 2020 года Борис Зубов запустил авторский международный проект How Do I Find A Chinese Character?

Награды 

 Грамота-благодарность оргкомитета конкурса «Инновации в России глазами журналистов — 2011» (РВК, Москва)
 Региональный победитель всероссийского конкурса «Мы на связи» (номинация «Интернет-издание», ЮФО и СКФО, 2012 г.)
 Серебряный призёр конкурса журналистского мастерства «Честная премия» (номинации «Техника для жизни» и «Копилка», Ростов-на-Дону, 2015 г.)
 Диплом победителя конкурса «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Интернет СМИ» (ЮФО и СКФО, 2016 г.)
 Региональный победитель Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни» (номинация «Интернет-СМИ», ЮФО и СКФО, 2017 г.)
 Федеральный победитель  Международного конкурса журналистов в спецноминации «Японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций» (Москва, 2017 г.)
 Диплом победителя конкурса «Вместе в цифровое будущее» в номинации «Специальный приз» (ЮФО и СКФО, 2018 г.)
 Специальный приз оргкомитета конкурса «Вместе в цифровое будущее» в номинации «5G-платформа новых возможностей» (Москва, 2019 г.)
 Специальный приз конкурса «Вместе в цифровое будущее» в спецноминации «5G» (ЮФО И СКФО, 2020 г.)

Примечания

Ссылки 
 technodrive.ru

Сайты по алфавиту
Интернет-СМИ России
Информационно-аналитические сайты
Новостные сайты
Технологические сайты
Сайты компьютерной тематики
Сайты, появившиеся в 2001 году